Бельдир-Арыг, Белдир-Арыг ()— село, административный центр и единственный населённый пункт Чыргаландинского сумона Тес-Хемского кожууна Республики Тыва.

История

География 
Село находится у двух рек: Дыттыг-Хем и Кара-Хол-Оожу.

Уличная сеть

улицы:  ул. Адыя Самдан,   ул. Ленина,  ул. Оюн Калзанмай,   ул. Оюн Кеский-оол

переулки: Дружба пер.,   Найырал пер.,   Сайгын пер.,   Соян Бады пер.,   Чургуй-оол пер. 
  
К селу примыкают местечки (населённые пункты без статуса поселения) м. Адыр-Тей,   м. Ак-Кожагар,   м. Ак-Одек,   м. Ак-Оорга,   м. Ак-Тей,   м. Алдыы-Тей,   м. Ара-Хонар,   м. Аржаан,   м. Артыы-Тараа-Шол 1,   м. Артыы-Тараа-Шол 2,   м. Бай-Даг,   м. Баян-кол,   м. Белдир,   м. Биче-Хайыракан,   м. Боом-Даа,   м. Дедир-Боом,   м. Дуктуг-Дыт,   м. Дыттыг-Арыг,   м. Дыттыг-Хем,   м. Дээрбе,   м. Калдак-Хамар,   м. Кара-Бош-Даг,   м. Кара-Суг,   м. Кок-Даш,   м. Кош-Одек,   м. Кудук,   м. Куу-Оорга,   м. Кызыл-Колдуу,   м. Кызыл-Шат,   м. Монгуннуг,   м. Оваа-Баары,   м. Онгар-Хоор,   м. Ортаа-Хараал-Тей,   м. Сайгын 1,   м. Сайыр-Аксы,   м. Сарыг-Сиген,   м. Семис-Ак,   м. Теве-Хая,   м. Терек-Одээ,   м. Теректиг-Арыг,   м. Тес,   м. Тес-Теректиг-Арга,   м. Тулуга,   м. Улуг-сайгын,   м. Хайыракан,   м. Хам-Дыт,   м. Хараал-Тей,   м. Хачыл 1,   м. Хачыл 2,   м. Хол-Оожу,   м. Холчук,   м. Чеди-Хорум,   м. Чинмит-Бугазы,   м. Чодураа-Уну,   м. Чодураалыг,   м. Чумур-Ой,   м. Шагар-Оъттуг,   м. Шуурмак,   м. Эрги-Арт.

Население 

  8688533789  2075

Инфраструктура 
Чыргаландинская средняя школа. При нем действует   школьный историко-краеведческий музей им. Ю. Аранчына
дом культуры 
 Сотовая связь
Действуют 3 оператора сотовой связи — Билайн, МТС и Мегафон.

Транспорт 
Есть выезд на автодорогу регионального значения 93Н-110. Автодороги местного значения.

Ссылки 
Бельдир-Арыг  на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Тес-Хемского кожууна